Paradoxoglanis är ett släkte av fiskar. Paradoxoglanis ingår i familjen Malapteruridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Paradoxoglanis